Miejscowości w USA:
 Stewartstown – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Stewartstown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Stewartstown (ang. Stewartstown Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös